Ка́штру ду Замбужа́л ( — букв. «укреплённое поселение Замбужал»), или Замбужа́л — археологический памятник, укреплённое поселение. Расположено в 3 км от Торреш Ведраш. Возникло в 3 тыс. до н. э. в начале бронзового века.

Открытие и раскопки 
Памятник открыл португальский археолог Леонел Триндаде в 1932 году. В 1946 году памятнику присвоена категория национального наследия Португалии.

Первые систематические раскопки начались в период 1959—1961 гг., их возглявлял Леонел Триндаде. Начиная с 1964 г. и по 1973 раскопки проводились под руководством Мадридского института археологии. Возобновились в 1994/95 гг. Начиная с 1996 года проводятся периодические раскопки под руководством португальского института археологии.

Архитектура и конструкция 
Замбужал представлял собой укреплённое поселение, причём укрепления сооружались в несколько этапов. Вокруг города расположены круглые и полукруглые бастионы, толщина стен которых достигает 5—10 метров, в центре расположена крепость с относительно тонкими стенами и массивными башнями.

Город был частично разрушен около 1700 года до н. э.

Культура 

Для Замбужала характерно большое количество колоколовидной керамики.

Местные органы власти выдвинули кандидатуру Замбужала на присвоение статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Ссылки 
 Excavation of Zambujal — Deutsches Archäologisches Institut (em Inglês)
 O Calcolitico da Estremadura e o Castro do Zambujal (Arquivo Municipal de Torres Vedras)
 O modus vivendi do Castro do Zambujal (Arquivo Municipal de Torres Vedras)
 Castro do Zambujal 
 Galeria de Imagens do Zambujal 

Археологические объекты в Португалии
Европа медного века